Eredivisie (1956/1957) była 1. sezonem profesjonalnych mistrzostw Holandii pod nazwą Eredivisie. Pierwszym mistrzem tych rozgrywek został zespół AFC Ajax.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eredivisie

Przypisy

Bibliografia 
 RSSSF

1956 w piłce nożnej
1957 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii
1956 w Holandii
1957 w Holandii